Freden i Wien kan avse:

 Freden i Wien (1606) – ett avtal om religinsfrihet
 Freden i Wien (1725) – ett avtal mellan Karl VI tysk-romersk kejsare och Filip V av Spanien
 Freden i Wien (1731) – ett avtal mellan Kungariket Storbritannien och Habsburgska monarkin
 Freden i Wien (1738) – avslutade det polska tronföljdskriget
 Freden i Wien (1809) – fred mellan Frankrike och Österrike 
 Freden i Wien (1815) – en kongress med representanter från Europas stater som hölls i Wien mellan september 1814 och juni 1815, efter Napoleonkrigen
 Freden i Wien (1864) – avslutade dansk-tyska kriget
 Freden i Wien (1866) – Österrike avstod Venedig till Frankrike som i sin tur avstod staden till Italien

Wien